Estación Hospitales puede referirse a:
 la estación Hospitales del Metro de Santiago; o
 la estación Hospitales del Subte de Buenos Aires.